Andover Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Andover Township (Illinois)
 Andover Township (Minnesota)
 Andover Township (New Jersey)
 Andover Township (Ohio)
 Andover Township (South Dakota)